

IA

 IAA – Igarka, Krasnoyarsk, Russie
  IAB – Mc Connell Air Force Base, Wichita, Kansas, États-Unis
  IAD – Washington Dulles International, DC, États-Unis
  IAG – Niagara Falls International Airport, NY, États-Unis
  IAH – Houston Intercontinental Airport, TX, États-Unis
 IAL – Ialibu, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 IAM – Zerzaïtine (In Amenas), Algérie
  IAN – Kiana (Bob Baker Memorial Airport), Borough de Northwest Arctic, Alaska, États-Unis
 IAQ – Bahregan, Iran
 IAS – Iasi, Roumanie

IB

 IBA – Ibadan, Nigeria
 IBE – Ibagué, Colombie
 IBI – Iboki, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  IBM – Kimball Municipal Airport, Nebraska, États-Unis
 IBO – Ibo, Mozambique
 IBP – Iberia, Pérou
 IBR – Aéroport d'Ibaraki, Japon
 IBZ – Aéroport d'Ibiza, Espagne

IC

 ICA – Icabaru, Venezuela
 ICI – Cicia, Fidji
 ICK – Nieuw Nickerie (New Nickerie), Suriname
  ICL – Clarinda (Schenck Field), IA, États-Unis
 ICN – Séoul Incheon, Corée
 ICR – Nicaro, Cuba
  ICT – Aéroport de Wichita (Wichita Mid-Continent Airport), KS, États-Unis
  ICY – Icy Bay Airport, AK, États-Unis

ID

  IDA – Idaho Falls (Fanning Field), ID, États-Unis
 IDB – Idre, Suède
 IDF – Idiofa, République démocratique du Congo
  IDG – Ida Grove Municipal Airport, IA, États-Unis
  IDI – Indiana (Jimmy Stewart Field), PA, États-Unis
  IDK – Indulkana, South Australia, Australie
  IDL – Inde nola Municipal Airport, MS, États-Unis
 IDN – Indagen, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 IDO – Santa Isabel, Brésil
  IDP – Independence Municipal Airport, KS, États-Unis
 IDR – Indore, Inde
 IDY – Aéroport de l'Île-d'Yeu, France

IE

 IEG – Zielona Gora, Pologne
 IEJ – Iejima, Japon
 IEV – Kiev (Zhulyany), Ukraine

IF

  IFA – Iowa Falls Municipal Airport, IA, États-Unis
  IFF – Iffley, Queensland, Australie
 IFJ – Aéroport d'Ísafjörður, Islande
  IFL – Innisfail, Queensland, Australie
 IFN – Ispahan international airport, Iran
 IFO – Ivano Frankovsk, Ukraine

IG

 IGA – Inagua (Matthew Town), Great Inagua, Bahamas
 IGB – Ingeniero Jacobacci, Argentine
 IGE – Iguela, Gabon
  IGG – Igiugig Airport, AK, États-Unis
  IGH – Ingham, Queensland, Australie
 IGL – Izmir (Cigli Air Base), Turquie
  IGM – Kingman Airport, AZ, États-Unis
 IGN – Iligan, Philippines
 IGO – Chigorodo, Colombie
 IGR – Iguazu (Cataratas del Iguazu), Argentine
 IGS – Ingolstadt-Manching, Allemagne
 IGU – Foz do Iguacu (Cataratas), PR, Brésil

IH

 IHA – Niihame, Japon
 IHN – Qishn, Yémen
 IHO – Ihosy, Madagascar
 IHU – Ihu, Papouasie-Nouvelle-Guinée

II

 IIA – Inishmaan, Irlande
  IIB – Independence Municipal Airport, IA, États-Unis
  IIK – Kipnuk Airport, AK, États-Unis
 IIN – Nishinoomote, Japon
 IIS – Nissan Island, Papouasie-Nouvelle-Guinée
  IIY – Washington-Wilkes County Airport, GA, États-Unis

IJ

  IJD – Willimantic (Windham Airport), CT, États-Unis
 IJK – Ijevsk, Oudmourtie, Russie
 IJU – Ijui, RS, Brésil
  IJX – Jacksonville Municipal Airport, IL, États-Unis

IK

 IKA – Teheran (Imam Khomeini International Airport), Iran
  IKB – Wilkesboro (Wilkes County Airport), NC, États-Unis
 IKI – Iki, Japon
  IKK – Kankakee (Greater Kankakee Airport), IL, États-Unis
 IKL – Ikela, République démocratique du Congo
  IKO – Nikolski, AK, États-Unis
  IKP – Inkerman, Queensland, Australie
 IKS – Tiksi, Yakutia-Sakha, Russie
 IKT – Irkutsk, Russie

IL

 ILA – Illaga, Indonésie
 ILB – Ilha Solteira, MS, Brésil
  ILE – Killeen Municipal Airport, TX, États-Unis
  ILF – Ilford Airport, MB, Canada
  ILG – New Castle County Airport, Wilmington, Delaware, États-Unis
  ILH – Illishiem (Army Air Field), Allemagne
  ILI – Iliamna Airport, AK, États-Unis
 ILK – Ilaka, Madagascar
  ILL – Willmar Municipal Airport, MN, États-Unis
  ILM – Wilmington (New Hanover Int'l Airport), NC, États-Unis
  ILN – Wilmington (Airborne Airpark), OH, États-Unis
 ILO – Iloilo, Philippines
 ILP – Île des Pins (Isle of Pines), Nouvelle-Calédonie
  ILR – Aéroport d'Ilorin, Nigeria
 ILU – Kilaguni, Tanzanie
 ILY – Islay (Port Ellen Airport), Royaume-Uni
 ILZ – Aéroport de Žilina, Slovaquie

IM

 IMA – Iamalele, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 IMB – Imbaimadai, Guyana
 IMD – Imonda, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 IMF – Imphal, Inde
 IMG – Inhaminga, Mozambique
 IMI – Ine Island (Ine Airport), îles Marshall
 IMK – Simikot, Népal
  IML – Imperial Municipal Airport, NE, États-Unis
  IMM – Immokalee Airport, FL, États-Unis
 IMO – Zemid, République centrafricaine
 IMP – Imperatriz, MA, Brésil
  IMT – Iron Mountain (Ford Airport), MI, États-Unis
 IMZ – Nimroz, Afghanistan

IN

 INB – Independence, Belize
 INC – Yinchuan, Chine
  IND – Aéroport international d'Indianapolis, IN, États-Unis
 INE – Chinde, Mozambique
 INF – In Guezzam, Algérie
 INH – Inhambane, Mozambique
 INI – Aéroport Constantin-le-Grand de Niš, Serbie
  INJ – Injune, Queensland, Australie
  INK – Wink (Winkler County Airport), TX, États-Unis
  INL – Falls International Airport, MN, États-Unis
  INM – Innamincka, South Australia, Australie
 INN – Innsbruck (Kranebitten), Austria
 INO – Inongo, République démocratique du Congo
 INQ – Inisheer, Irlande
  INR – Sault Ste. Marie (Kinchelde AFB), MI, États-Unis
  INS – Indian Springs (Air Force Auxiliary), NV, États-Unis
  INT – Winston-Salem (Smith Reynolds), NC, États-Unis
 INU – Aéroport international de Nauru, Nauru
 INV – Inverness airport, Scotland, Royaume-Uni
  INW – Winslow Municipal Airport, AZ, États-Unis
 INX – Inanwatan, Indonésie
 INZ – In Salah, Algérie

IO

 IOA – Ioannina, Grèce
 IOK – Iokea, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 IOM – Aéroport du Ronaldsway, Royaume-Uni
 ION – Impfondo, République du Congo
 IOP – Ioma, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 IOR – Inishmore, Irlande
 IOS – Ilheus, BA, Brésil
 IOU – Ile Ouen, Nouvelle Calédonie
  IOW – Iowa City Municipal Airport, IA, États-Unis

IP

 IPA – Ipota, Vanuatu
 IPC – Isla de Pascua (Mataveri), Ile de Pâques, Chili
 IPE – Ipil, Philippines
 IPG – Ipiranga, Brésil
 IPH – Aéroport Sultan Azlan Shah, Ipoh, Malaisie
 IPI – Ipiales, Colombie
  IPL – El Centro (Imperial County Airport), CA, États-Unis
 IPN – Ipatinga, Brésil
  IPT – Williamsport-Lycoming County Airport, PA, États-Unis
 IPU – Ipiau, BA, Brésil
 IPW – Ipswich, Suffolk, England

IQ

 IQM – Qiemo, Chine
 IQN – Qingyang, Chine
 IQQ – Iquique (Diego Aracena), Chili
 IQT – Iquitos (Coronel F.S. Vigneta), Pérou

IR

 IRA – Kirakira, Îles Salomon
  IRB – Iraan Municipal Airport, TX, États-Unis
  IRC – Circle City Airport, AK, États-Unis
 IRD – Ishhurdi, Bangladesh
 IRE – Irece, BA, Brésil
  IRG – Lockhart Rivers, Queensland, Australie
 IRI – Iringa, Tanzanie
 IRJ – La Rioja (Capitan Vicente Almando), Argentine
  IRK – Kirksville Regional Airport, MO, États-Unis
 IRN – Iriona, Honduras
 IRO – Biraro, République centrafricaine
 IRP – Isiro (Matari), République démocratique du Congo
  IRS – Sturgis (Kirsch Municipal Airport), MI, États-Unis

IS

  ISA – Mount Isa, Queensland, Australie
 ISB – Aéroport international Benazir Bhutto, Islamabad, Pakistan
 ISC – Scilly Isles (St. Mary's Airport), England, Royaume-Uni
 ISD – Iscuande, Colombie
 ISG – Ishigaki, Japon
 ISH – Ischia, Italie
  ISI – Isisford, Queensland, Australie
 ISJ – Isla Mujers, Mexique
 ISK – Nasik, Inde
  IST – Nouvel aéroport d'Istanbul, Turquie
  ISM – Kissimmee (Orlando Municipal Airport), FL, États-Unis
  ISN – Williston (Sloulin Field International), ND, États-Unis
  ISO – Kinston Jetport (Stallings Field), NC, États-Unis
  ISP – Islip (Long Island Mac Arthur Airport), NY, États-Unis
  ISQ – Manistique (Schoolcraft County), MI, États-Unis
  ISS – Wiscasset Airport, ME, États-Unis
 ISL – Istanbul (Ataturk/Yesilkov International), Turquie
 ISU – Aéroport international de Souleimaniye? Irak
  ISW – Wisconsin Rapids (Alexander Field), WI, États-Unis

IT

 ITA – Itacoiatiara, AM, Brésil
 ITB – Itaituba, PA, Brésil
 ITE – Itubera, BA, Brésil
  ITH – Ithaca (Tompkins County Airport), NY, États-Unis
 ITI – Itambacuri, MG, Brésil
 ITJ – Itajaí, SC, Brésil
 ITK – Itokama, Papouasie-Nouvelle-Guinée
 ITM – Aéroport international d'Osaka, Japon
 ITN – Itabuna, BA, Brésil
  ITO – Aéroport international d'Hilo, Hawaii, États-Unis
 ITQ – Itaqui, RS, Brésil

IU

 IUE – Aéroport international de Niue, Niue Island
 IUL – Ilu, New Guinea, Indonésie
  IUM – Summit Lake, BC, Canada
 IUS – Inus, Îles Salomon

IV

 IVA – Ambanja, Madagascar
 IVC – Invercargill, Nouvelle-Zélande
 IVG – Ivangrad, Yougoslavie
  IVH – Ivishak, AK, États-Unis
 IVL – Aéroport d'Ivalo, Finlande
 IVO – Chivolo, Colombie
  IVR – Inverell, New South Wales, Australie
  IVW – Inverway, Northern Territory, Australie

IW

 IWA – Iwakuni Air Force Base, Honshu, Japon
  IWD – Ironwood (Gogebic County Airport), MI, États-Unis
  IWH – Wabash Municipal Airport, IN, États-Unis
 IWJ – Iwami, Japon
 IWO – Iwo Jima, Japon
  IWS – West Houston-Lakeside Airport, TX, États-Unis

IX

 IXA – Agartala, Inde
 IXB – Bagdogra, Inde
 IXC – Chandigarh, Inde
 IXD – Allahabad, Inde
 IXE – Aéroport international de Mangalore, Inde
 IXG – Belgaum, Inde
 IXH – Kailashahar, Inde
 IXI – Lilabari, Inde
 IXJ – Jammu, Inde
 IXK – Keshod, Inde
 IXL – Leh, Inde
 IXM – Aéroport de Madurai, Inde
 IXN – Khowai, Inde
 IXP – Pathankot, Inde
 IXQ – Kamalpur, Inde
 IXR – Ranchi, Inde
 IXS – Silchar, Inde
 IXT – Pasighat, Inde
 IXU – Aurangabad, Inde
 IXV – Along, Inde
 IXW – Jamshedpur, Inde
 IXY – Kandla, Inde
 IXZ – Port Blair, Inde

IY

  IYK – Inyokern Airport, CA, États-Unis

IZ

 IZA – Juiz de Fora (Aéroport Régional de la Zona da Mata), Brésil
 IZM – Izmir (A. Menderes), Turquie
 IZO – Izumo, Japon
 IZT – Ixtepec, Mexique

I